Třetí ročník KHL (sezóna 2010/2011) byl zahájen 10. září 2010.

Účastníci v sezoně 2010-2011

Základní část

Západní konference

Bobrovova divize

Tarasovova divize

Východní konference

Charlamovova divize

Černyšovova divize 

 Vysvětlivky
 Z = Zápasy
 V = Vítězství
 VPP = Vítězství v prodloužení
 VTT = Vítězství na trestná střílení
 PTT = Prohry na trestná střílení
 PPP = Prohry po prodloužení
 P = Prohry
 BV = Branky vstřelené
 BO = Branky obdržené

Play off

Pavouk

Osmifinále

Západní konference 
 1.utkání - Lokomotiv Jaroslavl - HK Dynamo Minsk 7 : 4 (3:1, 2:3, 2:0)
 2.utkání - Lokomotiv Jaroslavl - HK Dynamo Minsk 1 : 4 (0:2, 0:1, 1.1)
 3.utkání - HK Dynamo Minsk - Lokomotiv Jaroslavl 4 : 1 (2:1, 1:0, 1:0)
 4.utkání - HK Dynamo Minsk - Lokomotiv Jaroslavl 2 : 4 (1:2, 0:2, 1:0)
 5.utkání - Lokomotiv Jaroslavl - HK Dynamo Minsk 2 : 1 PP (0:1, 1:0, 0:0 - 1:0)
 6.utkání - HK Dynamo Minsk - Lokomotiv Jaroslavl 5 : 3 (3:1, 1:1, 1:1)
 7.utkání - Lokomotiv Jaroslavl - HK Dynamo Minsk 6 : 1 (2:0 0:0 4:1)
 Konečný stav série 4 : 3 pro Lokomotiv Jaroslavl

 1.utkání - OHK Dynamo Moskva - Dinamo Riga 1 : 2 PP (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1)
 2.utkání - OHK Dynamo Moskva - Dinamo Riga 8 : 4 (3:2, 2:1, 3:1)
 3.utkání - Dinamo Riga - OHK Dynamo Moskva 5 : 1 (2:1, 1:0, 2:0)
 4.utkání - Dinamo Riga - OHK Dynamo Moskva 2 : 1 PP (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0)
 5.utkání - OHK Dynamo Moskva - Dinamo Riga 3 : 1 (0:0, 0:1, 3:0)
 6.utkání - Dinamo Riga - OHK Dynamo Moskva 2 : 1 PP (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0)
 Konečný stav série 4 : 2 pro Dinamo Riga

 1.utkání - SKA Petrohrad - HC Spartak Moskva 4 : 3 PP (1:0, 1:1, 1:2 - 1:0)
 2.utkání - SKA Petrohrad - HC Spartak Moskva 4 : 3 PP (2:1, 1:1, 0:1 - 1:0)
 3.utkání - HC Spartak Moskva - SKA Petrohrad 2 : 5 (1:1, 1:2, 0:2)
 4.utkání - HC Spartak Moskva - SKA Petrohrad 3 : 4 (1:2, 2:1, 0:1)
 Konečný stav série 4 : 0 pro SKA Petrohrad

 1.utkání - Atlant Mytišči - Severstal Čerepovec 3 : 2 PP (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0)
 2.utkání - Atlant Mytišči - Severstal Čerepovec 2 : 5 (1:2, 0:3, 1:0)
 3.utkání - Severstal Čerepovec - Atlant Mytišči 2 : 1 (0:0, 0:1, 2:0)
 4.utkání - Severstal Čerepovec - Atlant Mytišči 1 : 8 (0:5, 1:2, 0:1)
 5.utkání - Atlant Mytišči - Severstal Čerepovec 2 : 1 (0:0, 2:0, 0:1)
 6.utkání - Severstal Čerepovec - Atlant Mytišči 0 : 1 (0:0, 0:1, 0:0)
 Konečný stav série 4 : 2 pro Atlant Mytišči

Východní konference 
 1.utkání - Avangard Omsk - CHK Neftěchimik Nižněkamsk 1 : 2 PP (0:1, 0:0, 1:0 - 0:1)
 2.utkání - Avangard Omsk - CHK Neftěchimik Nižněkamsk 1 : 0 PP (0:0, 0:0, 0:0 - 1:0)
 3.utkání - CHK Neftěchimik Nižněkamsk - Avangard Omsk 3 : 2 (1:1, 2:1, 0:0)
 4.utkání - CHK Neftěchimik Nižněkamsk - Avangard Omsk 1 : 3 (0:2, 1:1, 0:0)
 5.utkání - Avangard Omsk - CHK Neftěchimik Nižněkamsk 1 : 4 (0:1, 1:1, 0:2)
 6.utkání - CHK Neftěchimik Nižněkamsk - Avangard Omsk 2 : 3 (1:0, 1:1, 0:1)
 7.utkání - Avangard Omsk - CHK Neftěchimik Nižněkamsk 7 : 3 (3:2, 2:0, 2:1)
 Konečný stav série 4 : 3 pro Avangard Omsk

 1.utkání - Ak Bars Kazaň - Barys Astana 1 : 0 (1:0, 0:0, 0:0)
 2.utkání - Ak Bars Kazaň - Barys Astana 3 : 0 (1:0, 1:0, 1:0)
 3.utkání - Barys Astana - Ak Bars Kazaň 1 : 6 (0:2, 0:1, 1:3)
 4.utkání - Barys Astana - Ak Bars Kazaň 2 : 4 (0:1, 1:1, 1:3)
 Konečný stav série 4 : 0 pro Ak Bars Kazaň

 1.utkání - Salavat Julajev Ufa - HK Sibir Novosibirsk 5 : 2 (1:0, 3:0, 1:2)
 2.utkání - Salavat Julajev Ufa - HK Sibir Novosibirsk 3 : 1 (0:0, 1:1, 2:0)
 3.utkání - HK Sibir Novosibirsk - Salavat Julajev Ufa 2 : 6 (1:2, 1:1, 0:3)
 4.utkání - HK Sibir Novosibirsk - Salavat Julajev Ufa 0 : 5 (0:2, 0:2, 0:1)
 Konečný stav série 4 : 0 pro Salavat Julajev Ufa

 1.utkání - Metallurg Magnitogorsk - HC Jugra Chanty-Mansijsk 4 : 2 (0:0, 2:1, 2:1)
 2.utkání - Metallurg Magnitogorsk - HC Jugra Chanty-Mansijsk 1 : 2 (0:0, 1:1, 0:1)
 3.utkání - HC Jugra Chanty-Mansijsk - Metallurg Magnitogorsk 4 : 3 (3:0, 1:3, 0:0)
 4.utkání - HC Jugra Chanty-Mansijsk - Metallurg Magnitogorsk 1 : 2 (0:1, 1:0, 0:1)
 5.utkání - Metallurg Magnitogorsk - HC Jugra Chanty-Mansijsk 4 : 3 PP (3:1, 0:2, 0:0-1:0)
 6.utkání - HC Jugra Chanty-Mansijsk - Metallurg Magnitogorsk 1 : 4 (0:0, 1:3, 0:1)
 Konečný stav série 4 : 2 pro Metallurg Magnitogorsk

Čtvrtfinále

Východní konference 
 1.utkání - Avangard Omsk - Metallurg Magnitogorsk 2 : 4 (1:2, 1:1, 0:1)
 2.utkání - Avangard Omsk - Metallurg Magnitogorsk 3 : 4 PP (2:1, 0:1, 1:1 - 0:1)
 3.utkání - Metallurg Magnitogorsk - Avangard Omsk 3 : 6 (2:0, 1:2, 0:4)
 4.utkání - Metallurg Magnitogorsk - Avangard Omsk 2 : 3 PP (1:1, 1:1, 0:0 - 0:0, 0:0, 0:1)
 5.utkání - Avangard Omsk - Metallurg Magnitogorsk 4 : 3 PP (2:2, 1:0, 0:1 - 0:0, 1:0)
 6.utkání - Metallurg Magnitogorsk - Avangard Omsk 2 : 1 (0:0, 1:1, 1:0)
 7.utkání - Avangard Omsk - Metallurg Magnitogorsk 0 : 2 (0:1, 0:0, 0:1)
 Konečný stav série 4 : 3 pro Metallurg Magnitogorsk
 1.utkání - Ak Bars Kazaň - Salavat Julajev Ufa 2 : 3 PP (1:0, 0:2, 1:0 - 0:1)
 2.utkání - Ak Bars Kazaň - Salavat Julajev Ufa 1 : 3 (0:0, 0:1, 1:2)
 3.utkání - Salavat Julajev Ufa - Ak Bars Kazaň 2 : 1 PP (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)
 4.utkání - Salavat Julajev Ufa - Ak Bars Kazaň 0 : 4 (0:1, 0:2, 0:2)
 5.utkání - Ak Bars Kazaň - Salavat Julajev Ufa 0 : 1 (0:0, 0:1, 0:0)
 Konečný stav série 4 : 1 pro Salavat Julajev Ufa

Západní konference 
 1.utkání - Lokomotiv Jaroslavl - Dinamo Riga 4 : 2 (1:0, 0:1, 3:1)
 2.utkání - Lokomotiv Jaroslavl - Dinamo Riga 3 : 5 (0:0, 3:2, 0:3)
 3.utkání - Dinamo Riga - Lokomotiv Jaroslavl 4 : 8 (1:2, 1:5, 2:1)
 4.utkání - Dinamo Riga - Lokomotiv Jaroslavl 2 : 6 (1:3, 1:2, 0:1)
 5.utkání - Lokomotiv Jaroslavl - Dinamo Riga 5 : 4 PP (2:3, 0:1, 2:0 - 1:0)
 Konečný stav série 4 : 1 pro Lokomotiv Jaroslavl
 1.utkání - SKA Petrohrad - Atlant Mytišči 5 : 3 (0:0, 4:3, 1:0)
 2.utkání - SKA Petrohrad - Atlant Mytišči 1 : 3 (0:1, 1:2, 0:0)
 3.utkání - Atlant Mytišči - SKA Petrohrad 0 : 3 (0:0, 0:1, 0:2)
 4.utkání - Atlant Mytišči - SKA Petrohrad 1 : 2 PP (1:0, 0:0, 0:1 - 0:1)
 5.utkání - SKA Petrohrad - Atlant Mytišči 1 : 3 (1:1, 0:0, 0:2)
 6.utkání - Atlant Mytišči - SKA Petrohrad 2 : 1 (0:0, 1:1, 1:0)
 7.utkání - SKA Petrohrad - Atlant Mytišči 2 : 3 PP (1:1, 1:0, 0:1 - 0:1)
 Konečný stav série 4 : 3 pro Atlant Mytišči

Semifinále 
 1.utkání - Salavat Julajev Ufa - Metallurg Magnitogorsk 4 : 3 (2:2, 2:0, 0:1)
 2.utkání - Salavat Julajev Ufa - Metallurg Magnitogorsk 4 : 0 (2:0, 2:0, 0:0)
 3.utkání - Metallurg Magnitogorsk - Salavat Julajev Ufa 2 : 1 PP (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)
 4.utkání - Metallurg Magnitogorsk - Salavat Julajev Ufa 2 : 4 (1:2, 1:1, 0:1)
 5.utkání - Salavat Julajev Ufa - Metallurg Magnitogorsk 3 : 4 (1:2, 0:2, 2:0)
 6.utkání - Metallurg Magnitogorsk - Salavat Julajev Ufa 5 : 3 (2:2, 1:0, 2:1)
 7.utkání - Salavat Julajev Ufa - Metallurg Magnitogorsk 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
 Konečný stav série 4 : 3 pro Salavat Julajev Ufa

 1.utkání - Lokomotiv Jaroslavl - Atlant Mytišči 1 : 6 (1:2, 0:2, 0:2)
 2.utkání - Lokomotiv Jaroslavl - Atlant Mytišči 2 : 3 PP (0:1, 2:1, 0:0 - 0:1)
 3.utkání - Atlant Mytišči - Lokomotiv Jaroslavl 3 : 1 (2:0, 1:0, 0:1)
 4.utkání - Atlant Mytišči - Lokomotiv Jaroslavl 2 : 4 (0:1, 0:0, 2:3)
 5.utkání - Lokomotiv Jaroslavl - Atlant Mytišči 3 : 2 (0:1, 0:1, 2:0 - 1:0)
 6.utkání - Atlant Mytišči - Lokomotiv Jaroslavl 8 : 2 (1:1, 3:0, 4:1)
 Konečný stav série 4 : 2 pro Atlant Mytišči

Finále 
1. utkání

2. utkání

3. utkání

4. utkání

5. utkání

Kanadské bodování základní části

Externí odkazy 
 Oficiální stránky KHL
 sestavy týmů 

Sezóny KHL
Lední hokej v roce 2010
Lední hokej v roce 2011